Тестостерон — чоловічий статевий гормон.
 Тестостерон (фільм, 2007) — польський комедійний фільм.